Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute à Tokyo du 14 au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Gates, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Belinda Cordwell et Julie Richardson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Japon
Sport au Japon en 1985
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 1985